South Andaman kan syfta på följande platser:

Indien 

 South Andaman (ö), Andamanerna och Nikobarerna, 
 South Andaman (distrikt), Andamanerna och Nikobarerna, 

Robotskapade Indienförgreningar